Риццони — фамилия. Известные носители:

 Риццони, Александр Антонович (1838—1902) — российский живописец-жанрист, академик Императорской Академии художеств.
 Риццони, Павел Антонович (1822—1913) — российский живописец, академик Императорской Академии художеств, брат А. А. Риццони.